Zelfportret op jeugdige leeftijd (ca. 1628) - Rembrandt, aanwezig in het Rijksmuseum in Amsterdam
 Zelfportret op jeugdige leeftijd (1629) - Rembrandt, aanwezig in de Alte Pinakothek in München